Hill County ist der Name folgender Countys in den Vereinigten Staaten:

 Hill County (Montana) 
 Hill County (Texas)